Осман-бей аль-Каздаглі (? — 1736) — 5-й голова мамлюцького бейлікату в Єгипетському еялеті Османської імперії (1730—1736).
 Сулейман-бей аль-Каздаглі (? — 1740) — 6-й голова мамлюцького бейлікату в Єгипетському еялеті Османської імперії (1736—1740).
 Ібрагім-бей аль-Каздаглі (? — 1754) — 7-й голова мамлюцького бейлікату в Єгипетському еялеті Османської імперії (1743—1754).